Епархия Дасцилиума () — титулярная епархия Римско-Католической церкви.

История 
Античный город Дасцилиум, идентифицируемый сегодня с археологическими раскопками в восточной части населённого пункта Iskilliman в современной Турции, в первые века христианства был центром одноимённой епархии, входившей в Никомедийскую митрополию Константинопольского патриархата. Неизвестно точно, когда епархия Дасцилиума была образована; историческое сочинение «Notitia Episcopatuum» относит образование епархии Дасцилиума к VII веку.

Известны имена четырёх епископов Дасцилиума. Епископ Иоанн в 680 году принял участие в Третьем Константинопольском соборе и в 692 году — в Трулльском соборе. Епископ из Дасцилиума, имя которого не известно, принял участие во Втором Никейском соборе. Епископ Георгий в 869 году принял участие в Четвёртом Константинопольском соборе. Епископ Герман участвовал в поддержке решений патриарха Фотия.

С 1937 года епархия Центурии является титулярной епархией Римско-Католической церкви.

Греческие епископы 
 епископ Иоанн (680—692);
 неизвестный епископ (упоминается в 787 году);
 епископ Георгий (упоминается в 869 году);
 епископ Герман (упоминается в 879 году).

Титулярные епископы 
 епископ Юлиуш Бенек (13.03.1937 — 17.01.1978);
 вакансия с 1978 года.

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
 Pius Bonifacius Gams, Series episcoporum Ecclesiae Catholicae, Leipzig 1931, стр. 443 
 Michel Lequien, Oriens christianus in quatuor Patriarchatus digestus, Parigi 1740, Tomo I, coll. 629—630 
 Raymond Janin, v. Dascylion, in Dictionnaire d’Histoire et de Géographie ecclésiastiques, vol. XIV, Parigi 1960, coll. 91-92

Ссылки 
 Информация 
 Информация 

Д